Растения часто упоминаются в Библии. Сообщается, что они (трава и деревья) были сотворены на третий день (), однако некоторые растения появились позже как проклятие за грех прародителей (тернии — ).

Символические растения 
Иные растения вызывали у авторов и персонажей Библии эстетическое наслаждение и служили предметом имитации: «гранатовые яблоки» (), лилии ( — ; ) и огурцы (). Апокалиптическое значение из-за своей горечи приобретает полынь ( — ). Весьма многозначен тёрн. Из горящего терновника (рубус в Вульгате) с Моисеем разговаривал Бог (), но терновый венец был возложен на голову страдающего Христа ().

Съедобные растения 
Библия неоднократно упоминает об употребляемых в пищу растениях. Это ячмень (), из которого делали хлеб (; ; ). Ячменные поля простирались в окрестностях Вифлеема (). Выращивали также и пшеницу ( — ; ).

Возделывали в древней Палестине и чечевицу (). За чечевичную похлебку Исав продал своё первородство (). Издревле употребляли в пищу плоды финика (). Со времён Ноя практиковалось культивирование винограда ().

Во время блуждания по пустыне израильтяне вспоминали такие растения Египта, как огурец (), лук (), чеснок () и дыню ( — ). Ели также фисташки (), миндаль ( — ).

Растения как материал 
Уже в Эдемском саду упомянута смоковница (), из которой Адам и Ева сделали одежды (). Из льна изготавливались одежды священников, как верхние, так и нижние (; ).

Ковчег Ноя был сделан из дерева гофер (), а Ковчег завета — из дерева ситтим () или акации (). В качестве строительного материала упомянуты кедр ( — ; ), кипарис () и масличное дерево ( — ; ).

Ритуальные растения 
Библия упоминает поклонение древних иудеев дубравам (; ). В ветвях дуба () запутался своими волосами Авессалом и потому был пойман своими врагами (). Под сихемским дубом (которое в Вульгате толкуется как  — Терпентинное дерево) Иаков закапывал чужих богов (). Тем не менее, теревинф упоминается в синодальном переводе и под собственным именем (; ), хотя в последнем случае в Вульгате в аналогичном фрагменте упомянут олень (, также и в Библии Лютера: ). Третьим после дуба и теревинфа деревом, под которым кадили, назван тополь ( — ).

Неоднозначное отношение было к изделиям из винограда (вино, уксус, изюм). Назореям оно запрещалось (), а для учеников Христа его вкушение было обязательно как элемент евхаристии (). Первым начинает использование вина в ритуальных целях Мелхиседек ()

В религиозных церемониях использовались иссоп ( — ; ; ), фимиам и мирра ().

Пальмовыми ветвями жители Иерусалима встречали Иисуса Христа (Пальмовое воскресение).

Прочие растения 
Присутствуют также в Библии упоминания о таких растениях, как можжевельник (), тростник (), бук (), ясень (), аир () , алой (), кипер (), кориандр ( ), корица (), мандрагора (), мирт ( ), нард ( ), нарцисс (), сикомор ( ), шафран ( ), яблоня () ), мята и рута ()

Особенности переводов 
В связи с несоответствием переводов иногда один и тот же термин переводится в разных вариантах разными словами. Так, ель синодального перевода () в аналогичном немецком переводе оказывается пихтой ( — Ps.104:17). Пихтой () названо это дерево и в Вульгате (). Сосна синодального перевода и Вульгаты ( ) в немецком аналоге оказывается буком (), но сосна () всё же встречается в другом месте (). Явор синодального перевода () в Вульгате () и Библии Лютера () оказывается самшитом. В Вульгате бук оказывается вязом ( ). То, что в синодальном переводе обозначено как каштан, в Вульгате названо платаном ( — ).

История исследований растений Библии 
Одна из первых работ, посвящённых растениям Библии, Hierobotanicon, sive, De plantis sacrae Scripturae dissertationes breves, была издана в двух частях в Уппсале в 1745—1747 годах. Её автором был профессор теологии Уппсальского университета, ботаник и филолог Улоф Цельсий (1670—1756).

Таблица растений Библии

См. также 
 Животные в Библии

Ссылки 
 
 

Библия
Растения в Библии
Списки:Библия